Àsba Tafarì (durante il periodo di occupazione italiana Asba Littoria), è una città dell'Etiopia.

È posta a 2.150 m s.l.m.

Collegamenti esterni 
 

Centri abitati della regione di Oromia